Con el nombre de Olivier de Clisson se conoce a varios miembros de la familia de Clisson, una de las principales familias de la nobleza bretona, junto con la Casa de Laval y la Casa de Rohan:

Olivier I de Clisson (1205-1262)
Olivier II de Clisson (1236-1307)
Olivier III de Clisson (1264-1343)
Olivier IV de Clisson (1300-1343)
Olivier V de Clisson (1336-1407)